Вильямена () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Лекрин. Занимает площадь 20,18 км². Население — 1031 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos socioeconómicos de Villamena en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Villamena en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 web de Cónchar: fotos, datos, historia.. 

Муниципалитеты Гранады